40 lag deltog i Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2002 (AFC) och de spelade om 2 direktplatser till VM-slutspelet och 1 kvalmatch för en plats i VM-slutspelet mot ett lag från Uefa.

Kvalet spelades i tre omgångar:

 Omgång 1 – De 40 lagen delades in i 10 grupper om 4 lag vardera. Lagen möttes dubbelt* förutom i grupp 2 där lagen möttes i enkelmöten. Gruppvinnarna gick vidare till omgång 2.
 Omgång 2 – De 10 gruppvinnarna delades in i 2 grupper om 5 lag vardera och de möttes dubbelt hemma/borta. Gruppvinnarna gick vidare till VM-slutspelet och grupptvåorna till playoff.
 Playoff – De 2 grupptvåorna möttes i en kvalmatch om vem som skulle möta ett lag från Uefa om en plats i VM-slutspelet.

Följande lag kvalificerade sig för VM-slutspelet:

*) Även om lagen möttes dubbelt skedde det inte på hemma- och bortaplan annat än i grupperna 8 och 9. I övriga grupper förlades kvalet till en eller två utvalda nationer/arenor (i grupp 10 en nation/arena) där matcherna vid varje sammankomst spelades under en begränsad tidsperiod, normalt 5-7 dagar.

Omgång 1

Grupp 1

Oman gick vidare till omgång 2

Grupp 2

*) Burma drog sig ur.
Iran gick vidare till omgång 2.

Grupp 3

Quatar gick vidare till omgång 2.

Grupp 4

Bahrain gick vidare till omgång 2.

Grupp 5

Thailand gick vidare till omgång 2.

Grupp 6

Irak gick vidare till omgång 2.

Grupp 7

Uzbekistan gick vidare till omgång 2.

Grupp 8

Förenade Arabemiraten gick vidare till omgång 2.

Grupp 9

Kina gick vidare till omgång 2.

Grupp 10

Saudiarabien gick vidare till omgång 2.

Omgång 2

Grupp 1

Saudiarabien gick vidare till VM-slutspelet. Iran gick vidare till playoff.

Grupp 2 

Kina gick vidare till VM-slutspelet. Förenade Arabemiraten gick vidare till playoff.

Play-off

Iran gick vidare till kval mot Irland från Uefas kvalgrupp, ett kval man förlorade.

Källor
 

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2002